Pilumnoidea — надсемейство крабов, представители которого ранее включались в подсемейство Xanthoidea. Три семейства объединены следующими признаками: свободным сочленением всех сегментов брюшка самца и формой гонопод. Самые ранние окаменелости, отнесенные к этой группе, относятся к эоценовой эпохе.

Классификация 
Pilumnidae — крупнейшее из трёх семейств, включающее 73 из 78 родов:

Семейство Galenidae Alcock, 1898
 Dentoxanthus Stephensen, 1946
 Galene De Haan, 1833
 Halimede De Haan, 1835
 Parapanope De Man, 1895
Семейство Pilumnidae Samouelle, 1819
 Подсемейство Calmaniinae Števčić, 1991
 Calmania Laurie, 1906
 Подсемейство Pilumninae Samouelle, 1819
 Actumnus Dana, 1851
 Aniptumnus Ng, 2002
 Bathypilumnus Ng & L. W. H. Tan, 1984
 Benthopanope Davie, 1989
 † Budapanopeus Müller & Collins, 1991
 Cryptopilumnus Hsueh, Huang & Ng, 2009
 Danielum Vázquez-Bader & Gracia, 1995
 † Eohalimede Blow & Manning, 1996
 † Eopilumnus Beschin et al., 2002
 † Eumorphactaea Bittner, 1875
 Eurycarcinus A. Milne-Edwards, 1867
 † Galenopsis A. Milne-Edwards, 1865
 Glabropilumnus Balss, 1932
 Gorgonariana Galil & Takeda, 1988
 Heteropanope Stimpson, 1858
 Heteropilumnus De Man, 1895
 Latopilumnus Türkay & Schuhmacher, 1985
 Lentilumnus Galil & Takeda, 1988
 † Lobogalenopsis Müller & Collins, 1991
 Lobopilumnus A. Milne-Edwards, 1880
 Lophopilumnus Miers, 1886
 Nanopilumnus Takeda, 1974
 Neoactumnus T. Sakai, 1965
 Parapleurophrycoides Nobili, 1906
 Pilumnopeus A. Milne-Edwards, 1867
 Pilumnus Leach, 1816
 Priapipilumnus Davie, 1989
 Pseudactumnus Balss, 1933
 Serenepilumnus Türkay & Schuhmacher, 1985
 Serenolumnus Galil & Takeda, 1988
 Takedana Davie, 1989
 Viaderiana Ward, 1942
 Xestopilumnus Ng & Dai, 1997
 Xlumnus Galil & Takeda, 1988
 Подсемейство Eumedoninae Dana, 1853
 Ceratocarcinus Adams & White in White, 1847
 Echinoecus Rathbun, 1894
 Eumedonus H. Milne Edwards, 1837
 Gonatonotus Adams & White, in White, 1847
 Hapalonotus Rathbun, 1897
 Harrovia Adams & White, 1849
 Permanotus D. G. B. Chia & Ng, 1998
 Rhabdonotus Milne-Edwards, 1879
 † Santeella Blow & Manning, 1996
 Tauropus D. G. B. Chia & Ng, 1998
 Tiaramedon D. G. B. Chia & Ng, 1998
 † Viacarcinus Blow & Manning, 1996
 Zebrida White, 1847
 Zebridonus D. G. B. Chia, Ng & Castro, 1995
 Подсемейство Rhizopinae Stimpson, 1858
 Caecopilumnus Borradaile, 1902
 Camptoplax Miers, 1884
 Ceratoplax Stimpson, 1858
 Cryptocoeloma Miers, 1884
 Cryptolutea Ward, 1936
 Itampolus Serène & Peyrot-Clausade, 1977
 Lophoplax Tesch, 1918
 Luteocarcinus Ng, 1990
 Mertonia Laurie, 1906
 Paranotonyx Nobili, 1905
 Paraselwynia Tesch, 1918
 Peleianus Serène, 1971
 Pronotonyx Ward, 1936
 Rhizopa Stimpson, 1858
 Pseudocryptocoeloma Ward, 1936
 Pseudolitochira Ward, 1942
 Rhizopoides Ng, 1987
 Ser Rathbun, 1931
 Typhlocarcinops Rathbun, 1909
 Typhlocarcinus Stimpson, 1858
 Zehntneria Takeda, 1972
 Подсемейство Xenopthalmodinae Števčić, 2005
 † Arges De Haan, 1835
 Xenopthalmodes Richters, 1880
Семейство Tanaocheleidae Ng & P. F. Clark, 2000
 Tanaocheles Kropp, 1984

Примечания 

Крабы